Сара Маргарет Куэлли (, род. 23 октября 1994) — американская актриса и модель. Работы Куэлли были номинированы на премию «Эмми», премию Гильдии киноактеров США и телевизионную премию «Выбор критиков».

Биография 
Родилась 23 октября 1994 года в штате Монтана, США, в семье актрисы и модели Энди Макдауэлл и Пола Куэлли. Она, её старший брат Джастин и сестра Рейни росли в Мизуле (штат Монтана), переехав в Ашвилл (штат Северная Каролина), когда Маргарет было четыре года.

С самого детства Маргарет увлекалась балетом. Она и её сестра были дебютантками, а Маргарет дебютировала на Bal des débutantes в Париже.

В 14 лет Маргарет ушла из дома, чтобы поступить в школу искусств Северной Каролины. Она училась на балерину в Американском театре балета и в Детской профессиональной школе Нью-Йорка. Однако в возрасте 16 лет Куэлли решила оставить карьеру танцовщицы. Чтобы остаться в Нью-Йорке, она начала работать моделью. Позже она переключила своё внимание на обучение актёрскому мастерству.

Карьера

Модель 
В 2011 году Маргарет дебютировала в качестве модели на Неделе моды в Нью-Йорке. Она была моделью для Valentino и Chanel во время Парижской недели моды весна — лето 2012. Куэлли позировала для таких изданий, как Vogue, W, Teen Vogue, Interview, Vanity Fair и Nylon. Также она появилась в рекламной кампании Ralph Lauren Fall / Winter 2016.

В настоящее время она подписала контракт с IMG Models и Uno Models Barcelona.

Актриса 
Куэлли впервые появилась на экране в 2013 году, сыграв небольшую роль в фильме Джиа Копполы «Пало-Альто».

В июне 2013 года Куэлли была приглашена в сериал телесериала HBO «Оставленные». Она также повторила свою роль Джилл Гарви в последующих втором и третьем сезонах «Оставленных» в 2015 и 2017 годах соответственно.

Позже Маргарет появилась в комедии Шейна Блэка «Славные парни» в 2016 году. В апреле 2016 года было объявлено, что Куэлли присоединилась к актёрскому составу «Исчезновение Сидни Холла» Шона Кристенсена. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2017 году вместе с ещё одним её фильмом «Послушница». В том же году актриса снялась в ещё одной картине — «Тетради смерти» режиссёра Адама Вингарда.

В 2018 году Куэлли появилась в фильме «Доннибрук» режиссера Тима Саттона.

В 2019 году Маргарет получила главную роль в научно-фантастическом фильме от Netflix — «Ио». В этом же году Куэлли также изобразила актрису и танцовщицу Энн Рейнкинг в мини-сериале «Фосси/Вердон», за который она получила номинации на Прайм-таймовую премию «Эмми» и телевизионную премию «Выбор критиков». Затем она появилась в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», получив роль Киски, за которую была номинирована на премию Гильдии киноактеров. В этом году она также снялась в фильме «Опасная роль Джин Сиберг».

В 2021 году актриса снялась в сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки», где сыграла со своей матерью Энди Макдауэлл.

В других медиа 
Куэлли появляется как центральный персонаж в рекламе KENZO World. Хореография рекламы 2016 года была поставлена Райаном Хеффингтоном, однако большая часть танцевальной программы была импровизирована самой Маргарет, поскольку она обучалась классическому балету.

29 мая 2019 года стало известно, что Куэлли будет играть персонажа «Мама» в игре Death Stranding Хидео Кодзимы. Она также сыграла в игре роль Локни, сестры-близнеца Мамы.

Личная жизнь 
По состоянию на ноябрь 2019 года Маргарет живёт в Нью-Йорке. Раньше она жила в Лос-Анджелесе со своей сестрой Рейни вместе с собакой по кличке Букс. Куэлли описывает свою сестру как «мой кумир, мой лучший друг во всём мире».

В 2019 году у нее был роман с Питом Дэвидсоном, закончившийся расставанием.

Встречается с актером Шайей Лабафом.

В 2019 году она около трех месяцев встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Тем самым, что еще был замечен с Кайей Гербер, Кейт Бекинсейл и звездой «Бриджертонов» Фиби Дайвенор. А в конце 2020-го папарацци поймали Куэлли с Шайей ЛаБафом. Тогда пара выглядела вполне счастливой. Пока в том же месяце на звезду «Трансформеров» не подала иск его экс-возлюбленная — певица FKA Twigs, обвинившая актера в побоях. Маргарет, очевидно, быть рядом с таким мужчиной не захотела. И их роман завершился, едва начавшись.

По состоянию на август 2021 года Куэлли состояла в отношениях с автором песен Джеком Антоноффом.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Компьютерные игры

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины